Kowloon Station hat folgende Bedeutungen:

 Kowloon Station (MTR), Haltestelle des MTR-U-Bahnsystems in Hongkong
 Bahnhof Kowloon (KCR), ehemaliger Bahnhof der Kowloon–Canton Railway, Hongkong
 Bahnhof Hung Hom, früher bekannt als Kowloon Station, Eisenbahnstation in Hongkong
 West Kowloon Station, Bahnhof in Hongkong